Carl Grundström (né le  à Umeå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie 

Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles en compagnie des droits de négociation du défenseur Sean Durzi et d'un choix de  ronde en 2019 contre le défenseur Jake Muzzin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || MODO U20 || J20 SuperElit ||31 ||6 ||4 ||10 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2014-2015 || MODO U20 || J20 SuperElit ||27 ||21 ||15 ||36 ||53 ||4 ||4 ||2 ||6 ||2 
|-
| 2014-2015 || MODO || SHL ||24 ||2 ||3 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || MODO U20 || J20 SuperElit ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || MODO || SHL ||49 ||7 ||9 ||16 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Frölunda HC || SHL ||45 ||14 ||6 ||20 ||6 ||14 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
| 2017-2018 || Frölunda HC || SHL ||35 ||17 ||7 ||24 ||8 ||6 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||2 ||1 ||2 ||3 ||0 ||20 ||8 ||6 ||14 ||14
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||42 ||13 ||16 ||29 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Kings de Los Angeles || LNH ||15 ||5 ||1 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Reign d'Ontario || LAH ||13|| 3 || 7 || 10 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Kings de Los Angeles || LNH || 13|| 0 || 4 || 4 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Reign d'Ontario || LAH || 40|| 12 || 16 || 28 || 36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Kings de Los Angeles || LNH || 47 || 6 || 5 || 11 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || IF Björklöven || Allsvenskan || 18 || 5 || 8 || 13 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Kings de Los Angeles || LNH || 54 || 9 || 6 || 15 || 26 || 6 || 3 || 1 || 4 || 0

| 129 || 20 || 16 || 36 || 56 || 6 || 3 || 1 || 4 || 0

Au niveau international 

|-
| janv. 2014 || align=left| Suède U17 || align="left"|Défi mondial -17 ans ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 || align="left"|
|-
| 2014 || align=left| Suède U18 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 || align="left"| 
|-
| 2015 || align=left| Suède U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||5 ||3 ||2 ||5 ||10 || align="left"| 
|-
| 2016 || align=left| Suède U20 || align="left"|Championnat du monde junior ||7 ||1 ||0 ||1 ||6 || align="left"|
|-
| 2017 || align=left| Suède U20 || align="left"|Championnat du monde junior ||7 ||3 ||4 ||7 ||12 || align="left"|

Références 

Naissance à Umeå
Naissance en décembre 1997
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du MODO hockey
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Kings de Los Angeles